Al-Oruba  steht für:

 al-Oruba (Zabid), Fußballverein in der Stadt Zabid, Gouvernement al-Hudaida, Jemen
 al-Oruba SC, Fußballverein in der Stadt Sur, Gouvernement Dschanub asch-Scharqiyya, Oman

Siehe auch:
 al-Orobah FC, Fußballverein mit Sitz in der Stadt Sakaka, Provinz al-Dschauf, Saudi-Arabien